Pesce perla – nome comune di Rutilus frisii, pesce della famiglia dei Cyprinidae 
Pesce perla – nome comune di vari pesci della famiglia dei Carapidae